Huszár József (1695–1763) krasznai, majd tordai főispán, Mikes Kelemen féltestvére
Huszár József (1913–1958) a Szoboszlay-féle összeesküvés egyik résztvevője
Huszár József (1932–2018) nótaénekes